

Persone
 Alice Dominici (1975) – ex sincronetta italiana
 Antonio Dominici (1737-1794) – pittore italiano
 Arturo Dominici (1916-1992) – attore e doppiatore italiano
 Carlo Maria Dominici (1950) – pianista italiano
 Charlie Dominici (1951) – cantante e musicista statunitense
 Christophe Dominici  (1972) – rugbista e allenatore di rugby a 15 francese
 Domenico Dominici, o anche Domenico de' Domenichi (1416-1478) – vescovo cattolico e teologo italiano
 Eleonora Dominici (1996) – marciatrice italiana
 Ernesto Dominici (1893-1954) – cantante lirico italiano
 Franca Dominici, all'anagrafe Francesca Dominici, (1907-1999) – attrice e doppiatrice italiana
 Francesco Dominici (1885-1968) – tenore italiano
 Germana Dominici (1946) – attrice e doppiatrice italiana
 Giovanni Dominici  (1356 o 1357-1419) – cardinale, vescovo cattolico e scrittore italiano
 Maria Enrichetta Dominici, al secolo Caterina Dominici, (1828-1894) – religiosa italiana, proclamata beata dalla Chiesa cattolica
 Riccardo Dominici, o Domenici (...) – scenografo e costumista italiano

Variante De Dominici
 Bernardo De Dominici (1683-1759) – pittore, storico dell'arte e biografo italiano
 Eva De Dominici, nome d'arte di Eva Carolina Quattrocci, (1994) – attrice e modella argentina
 Giuseppe De Dominici (1758-1840) – pittore e miniaturista italiano
 Maria De Dominici (1645-1703) – pittrice, scultrice e monaca cristiana maltese

Variante Dominichi
 Jorge Dominichi (1947-1998) – calciatore argentino, di ruolo difensore

Altro
 L'affare Dominici – film del 1953 diretto da Budd Boetticher
 Cratere Dominici – cratere sulla superficie di Mercurio
 Missi dominici – funzionari degli imperatori carolingi e del Sacro Romano Impero

Pagine correlate
Domenici
De Dominicis